Юрмыч:

 Юрмыч (Юрмач) — верхний приток Пышмы.
 Юрмыч — нижний приток Пышмы.